Thuringen W
Orte in Thuringen